Концерт для фортепиано с оркестром № 2
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (Барток)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (Бетховен)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (Брамс)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (Гласс)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (Лист)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (Мошковский)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (Прокофьев)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (Рахманинов)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (Сен-Санс) 
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (Хренников)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (Чайковский)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (Шопен)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (Шостакович)